Plaats in Indonesië
 Ujung Bandar (Bohorok), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Bandar (Rantau Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Bandar (Salapian), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra